

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Koziniec – część miasta Czchów
 Koziniec – część miasta Zakopane
 Koziniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie 
 Koziniec – część wsi Liszno-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Koziniec – część wsi Ożegów w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice 
 Koziniec – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz 
 Koziniec – część wsi Przybradz w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Koziniec – część wsi Nowy Borek w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Koziniec – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jasionówka

Inne 
 Koziniec – dopływ Kaczawy
 Koziniec – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Koziniec – potoczna nazwa szczytu Cuberniok w Beskidzie Śląskim
 Koziniec – wzgórze w okolicach Jeleniej Góry, w zakolu rzeki Bóbr
 Koziniec – wzgórze we Wzgórzach Strzelińskich
 Koziniec – rezerwat przyrody w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Solina